La petite mort  () se refere ao período refratário que ocorre depois do orgasmo. Este termo geralmente tem sido interpretado para descrever a perda da consciência ou desmaio pós-orgástico das pessoas em algumas experiências sexuais.

De maneira mais ampla, pode se referir ao gasto espiritual que ocorre após o orgasmo, ou um curto período de melancolia ou transcendência, como resultado do gasto da "força vital":

Um estudo recente sobre os padrões de ativação do cérebro usando uma tomografia por emissão de positrões (TEP) dá certo apoio à experiência de "la petite mort".

Ver também 
Priapismo

Bibliografia 
 Psychobiology of altered states of consciousness, Psychological Bulletin 2005, Vol. 131, No. 1, 98-127
 Orgasmic aura originates from the right hemisphere, Neurology 2002;58:302-304
"Electroencephalographic laterality changes during human sexual orgasm", Archives of Sexual Behavior, Springer Netherlands, Vol. 5, #3, maio de 1976. Abstract: "Left and right parietal EEGs were recorded while seven subjects experienced sexual climax through self-stimulation. "
EEG during masturbation and ejaculation. Archives of Sexual Behavior, Springer Netherlands, Vol. 14, #6, dezembro de 1985. Abstract: "...Examination of the literature shows little agreement among reported results of studies of EEG changes during orgasm."

Orgasmo
Sexualidade
Morte
Palavras, frases e expressões em francês